Annelore Zinke – ex ginnasta tedesca
 Olaf Zinke – ex pattinatore di velocità su ghiaccio tedesco
 Ryan Zinke – politico ed ex militare statunitense